Angelica ebulifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Philippe Picot de Lapeyrouse. Angelica ebulifolia ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
ebulifolia